Vuollesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuollesaari (ö i Övre Birkaland), 
 Vuollesaari (ö i Tammerfors, lat 61,34, long 23,58), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar